Niemcy:
 Remda - dzielnica Rudolstadt
 Remda - dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt

Rosja:
 Remda - rzeka

Zobacz też:
 Remda-Teichel